Братья Гаспа́р (родился в 1624 году, скончался ) и Бальтаза́р (крещён , скончался в мае 1674) Марси́ () — французские скульпторы. Родились в городе Камбре в семье скульптора и впоследствии перебрались в Париж, где поступили на службу к королю  Людовику XIV. Им были поручены работы по декорации дворца и садов в Версале.
Весьма сложно установить индивидуальные работы каждого из братьев, поскольку они всегда работали совместно.

Их сестра Жанна в 1663 году вышла замуж за скульптора Пьера Ле Гро Старшего и стала матерью скульптора Пьера Ле Гро Младшего.

Работы 
 Братья изваяли усыпальницу для польского короля Яна Казимира, расположенную в церкви аббатства Сен-Жермен-де-Пре.
 В 1850-х годах приняли участие в оформлении апартаментов Анны Австрийской в Лувре.
 Своё признание они получили за работу над скульптурной группой Бассейна Латоны (1668—1670 года), одной из главных композиций в садах Версаля, в которой представлен эпизод, связанный с богиней Лето, из поэмы Овидия.
 Боскет «Энкелад» 1675—1677 в садах Версаля

Примечания

Литература 
 Dictionnaire du grand siècle, Fayard, Paris, 1990
 François Souchal, French Sculptors of the 17th and 18th Centuries: The Reign of Louis XIV., vol. III/IV 1987/1993.
 Thomas Hedin, The Sculpture of Gaspard and Balthazard Marsy, Columbia (University of Missouri Press) 1983.

Скульпторы Франции
Художники и скульпторы Версаля
Братья